Махмутлар () — район города Аланья в Анталье, Турция.

Центр Махмутлара находится в 12 км от центра города Аланьи, в 28 км от аэропорта Газипаша и в 140 км от города Анталии.

На севере он окружен горами Тавр, а на юге — Средиземным морем. Протяжённость пляжей Средиземного моря около 5 км. На восточном направлении граничит с поселком , а на западном — с поселком .

Население Махмутлара составляет около 50 000 человек в зимний период и до 150 000 - 200 000 человек в летний период (данные на 2021 год).

Махмутлар стал муниципалитетом в 1974 году. Это — первый городской муниципалитет Аланьи. В мае 2014 года Махмутлар (и ещё 13 населенных пунктов) был присоединен к Аланье, и стал районом (Mahmutlar Mahallesi) города.

В 3 километрах от центра Махмутлара находится охраняемая лесная территория — Mahmutlar Belediyesi Mesire.

Демографический рост населения 
 1985 — 3.435
 1990 — 4.852
 1997 — 9.285
 2000 — 14.463
 2008 — 18.575
 2010 — 21.980
 2011 — 24.227
2014 — 30.390
2018 — 39.896
2020 — 45.773
2021 — 52.844
В районе постоянно проживают более 1400 голландских, ирландских и немецких, а также русских семей.

Климат 
Климат субтропический средиземноморский. Эта местность уникальна климатическими условиями, много солнечных дней в году, благодаря чему не прекращается обилие фруктов и овощей. Средняя температура в летний период равна +30 °C, в зимний +15 °C, при этом средний зимний ночной минимум +12 °C (и очень редко ночью опускается до +3...+6 °C). Сейсмическая активность в регионе равна нулю (землетрясения случаются в более отдаленных участках, а в Махмутларе иногда ощутимы толчки 2-4 балла). В целом, климат почти не отличается от климата Аланьи — здесь чуть-чуть теплее воздух и вода (море становится очень глубоким уже в 5 км от берега) буквально на 0,1..0,2 °C (это самое теплое место Турции), больше солнечных часов, меньше осадков, но эта разница почти незаметна. Но за счет этого по зоне морозостойкости USDA Махмутлар попадает в зону 11a (средний минимум за последние 20 лет = +4,4 °С), что крайне важно для выращивания бананов.

Инфраструктура 
В Махмутларе есть 4 начальные школы, 2 средние школы, имеются продленные группы после школы, 3 учебных центра, 2 частных детских сада (турецкий и русский). По всему городу находятся супермаркеты и небольшие магазины, рестораны и дискотеки, салоны здоровья и красоты. 2 раза в неделю в городе проходит базар: по вторникам (Salı Pazarı)  и субботам (Cumartesi Pazarı) соответственно в восточной и в западной части этого района.

В Махмутларе есть 3 основные улицы: это улица Ататюрка, улица Барбарос и центральная прибрежная улица — шоссе Анталья—Мерсин. Через каждые 15 минут по этим улицам проезжает общественный транспорт. Также имеются множество улиц, вертикально пересекающихся с этими основными улицами. Среди всех улиц самой оживленной считается улица Барбарос, так как на ней расположены различные офисы, банки, муниципалитет, рестораны, магазины, элитные здания.

Район расположен вдоль моря, вдоль моря же проложена трасса и эта проезжая часть называется первой линией (шоссе Анталья—Мерсин). Вторая улица, идущая вдоль моря, находится примерно в 150 метрах от первой линии, идёт параллельно ей, асфальтирована, — улица Барбарос, называется Второй линией. Третья линия - улица Ататюрка - расположена примерно в 300 метрах от Второй линии, но на востоке города поворачивает к морю и сливается с улицей Барбарос.

Экономика 
Махмутлар живёт туризмом и сельским хозяйством. Одна из ведущих отраслей экономики региона — недвижимость. Махмутлар занимает лидирующее положение по продаже недвижимости иностранцам. По скорости развития экономики и торговли Махмутлар в регионе Аланьи занимает первое место.

Античный период 

Махмутлар славится руинами античных городов Сиедра, Наула, Лаертес.

В древние времена прибрежный поселок Махмутлар был портовой частью города Лаертес, согласно, преданиям, был основан Клавдием. Основным строительным материалом служил известняк и частично мрамор. Метрополия города находится на юге, а акрополь — на юго-востоке. В Лаертесе была обнаружена надпись, выполненная в 7 веке до н. э. на финикийском языке. Сейчас она хранится в музее Аланьи. Среди дошедших до наших дней руин города — принадлежащие римскому периоду наблюдательные башни, сидения на агоре, использовавшиеся для встреч и бесед горожан, улица императоров, одеон и театр, храмы, построенные в честь Зевса, Аполлона, а также Цезаря, купальни, некрополь. Город переживал период своего расцвета в период с 1 по 3 века н. э. В музее Аланьи сегодня хранятся некоторые предметы, которые обнаружены археологами в городе и которые проливают свет на его историю. Так, в одном из сохранившихся документов 138 года н. э., в котором упоминается имя губернатора Памфилии, говорится о некоем воине сирийского происхождения, которому за 25 лет героической службы было дано римское гражданство и предоставлено право жениться на женщине из Памфилии.

Другой город — Наула, существовал и во времена Византии. С этой эпохи здесь сохранились театр, храм, улица с колоннами, две башни обсерватории, два фонтана и яма, использовавшаяся для содержания диких животных. Местные власти планируют начать реставрационные работы, чтобы открыть город для туристов.

Город Сиедра расположен неподалеку от Махмутлара в горах, откуда открывается потрясающая панорама на окрестности Аланьи. В древности это был крупный город, снабжающий водой все окрестные поселения. Здесь сохранилась античная система искусственных водохранилищ, которой до сих пор пользуются местные жители для орошения полей.

В результате археологических раскопок, проведенных здесь научными работниками музея Аланьи, выяснилось, что история города начинается примерно в 7 веке до н. э. Седра существовала до 13 века. В город ведут сохранившиеся до наших дней ворота. Окружают город крепостные стены. С древних времен остались и подземные хранилища пресной воды, стены которых покрыты штукатуркой. Искусственная ниша, выдолбленная в скале в одной из пещер, покрыта фресками. Это говорит о том, что пещера использовалась в религиозных целях. На восточной окраине города стоят красивые развалины старинных бань. На полу этих бань местами сохранилась мозаика. На юго-востоке города, занимавшего довольно большую площадь, имелась и улица с колоннами шириной 20 м и длиной 250 м. Известно, что северная часть этой улицы была специально для создания тени покрыта деревянной кровлей, которую держали колонны, а южная часть была вымощена камнем. Дошедшие до наших дней надписи посвящены различным проходившим в городе спортивным мероприятиям, что говорит о том, что город являлся важным спортивным центром в регионе. Среди других остатков города можно выделить храм, амфитеатр, акрополь, некрополь, агору и жилые помещения. Сейчас в музее Аланьи хранится надпись, которая была выполнена на основе благодарственного письма римского императора Септимия Севера в адрес горожан в 194 г. н. э. В нём император благодарит их за героическую борьбу против разбойников и безбожников, напавших на.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Аланья
 Официальный сайт района Аланья
 Сайт на русском про Аланью

Города, вошедшие в состав другого города
Бывшие города Турции
Курорты Турции
География Аланьи